Зарезница —  топоним:

 Зарезница —  деревня в Псковской области, Ядровская волость Псковского района
 Зарезница —  река в Псковской области, приток Многи